При передаче имён собственных с тайского языка, в частности географических названий на территории Таиланда, используется тайско-русская практическая транскрипция, разработанная в Центральном научно-исследовательском институте геодезии, аэросъёмки и картографии им. Ф. Н. Красовского (ЦНИИГАиК). Данная транскрипция используется в частности на картах, изданных Роскартографией (бывшее ГУГК СССР). Правила оптимизированы для передачи с тайского языка как непосредственно в оригинальной письменности, так и в практической транскрипции на основе латинской графики (романизации), как правило более доступной.

Таблица соответствий 
Ниже правила передачи букв упорядочены по латинскому алфавиту в соответствии с наиболее распространённой системой транскрипции (RTGS), так как многие тайские буквы имеют одинаковое чтение и, соответственно, одинаково передаются как в латинской транскрипции (но не транслитерации), так и в русской. Таблицу, упорядоченную по тайскому алфавиту, можно посмотреть в статье Тайское письмо. Отдельно даются тайские написания для позиции начала слога и отдельно для конца слога, так как количество возможных конечных согласных ограничено и многие согласные знаки читаются в этой позиции одинаково. Для сравнения также указано произношение с помощью МФА.

Звёздочками (*) отмечены случаи, подробнее рассмотренные ниже.

Согласные

Гласные

Некоторые особенности русской практической транскрипции 
 Символ  имеет двоякую функцию:
 в начале слога он не произносится (или произносится как гортанная смычка) и не передаётся при практической транскрипции, но служит подставкой для гласной в том случае, если слово начинается с гласной, так как графически каждая гласная должна писаться при какой-либо согласной;
 в середине или конце слога этот символ обозначает гласную [ɔː] и на русский передаётся буквой «о».
 согласный [j] (в латинице y) в начале слога передаётся на русский следующим образом:
 ya — я
 ye — е
 yi — йи
 yo — йо
 yu — ю

Литература 
 Инструкция по передаче на картах географических названий Таиланда /Сост. С. А. Тюрин; Ред. В. В. Перцмахер. М., 1966. 32 с.

Практическая транскрипция с русским языком
Тайский язык